Rajd Wielkiej Brytanii 1985 (34. Lombard RAC Rally) – 34. Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w dniach 24–28 listopada. Była to dwunasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1985. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Nottingham.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja końcowa sezonu 1985 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1985
1985 w Wielkiej Brytanii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1985